Als Wanderspinne werden einige Spinnen bezeichnet, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Beutetiere ohne ein Spinnennetz fangen, sondern frei erbeuten und darüber hinaus auch keine Schlupfwinkel anfertigen. Durch diese Unbeständigkeit erhalten diese Spinnen diese Bezeichnung. Alle Spinnen, die in ihrem Namen die Bezeichnung „Wanderspinne“ tragen, zählen zur Überfamilie Lycosoidea. Folgende Spinnen haben die Bezeichnung im Namen oder werden auch als solche betitelt:

 eine Spinnenfamilie aus der Überfamilie Lycosoidea, siehe Wanderspinnen
 eine Spinnenart aus der Gattung Cupiennius und der Familie der Fischerspinnen, siehe Große Wanderspinne
 eine Spinnenart aus der Gattung Phoneutria und der Familie der Kammspinnen, siehe Brasilianische Wanderspinne

Arachnologie